Termenul „Haider” se poate referi la:

Ernst Haider (1890-1988), pictor german
Franz Haider (CS) (1877–1951), politician austriac
Franz Haider (KPÖ) (1907–1968), politician austriac
Ilse Haider (n. 1965), fotografă austriacă
Jörg Haider 1950–2008), politician austriac
Karl Haider (1846-1912), pictor german
Sylvia Haider (n. 1959), actriță austriacă